Le Pinyin cantonais (, également connu sous le nom de ) est un système de romanisation pour le cantonais développé par le Révérend Yu Ping Chiu () en 1971, puis modifié par le département de l'éducation (fusionné depuis 2003 au sein du  de Hong Kong et le professeur  () du centre de recherche sur les dialectes chinois de l'université Jinan ainsi que le professeur  honoraire de l'école de chinois à l'université de Hong Kong. C'est le seul système de romanisation accepté par le secrétariat à l'éducation de Hong Kong et par l' ().

En Chine continentale, le système Jyutping est le plus courant.

Annexes

Références

Bibliographie 
 

Langue cantonaise
Romanisation des langues chinoises